Мба имеет несколько значений:

Географические и этнографические объекты

Демократическая Республика Конго 
 Мба — народ в Демократической Республике Конго.
 Мба — язык народа в Демократической Республике Конго.

Фиджи 
 Мба — провинция в Фиджи.
 Мба — город в Фиджи.
 Мба — река в Фиджи.

Фамилия. Известные носители

Габон 
 Мба, Леон (1902—1967) — габонский политический деятель, первый президент Габона.
 Мба, Поль Бийоге (род. 1953) — габонский политический деятель, действующий премьер-министр Габона.

Камерун 
 Мба, Энджонаи (род. 1997) — камерунский футболист.

Нигерия 
 Мба, Сандэй (род. 1988) — нигерийский футболист.
 Мба, Чигози Эммануэль (род. 1997) — нигерийский футболист, играющий на позиции полузащитника.

См. также 
 МБА